Siddick ist der Familienname folgender Personen:

 Abba Siddick (1924–2017), tschadischer Politiker und Revolutionär
 Amine Abba Sidick, tschadischer Diplomat und Politiker

Siddick steht für:
 Siddick (Cumbria), Ort in Cumbria, England
 Siddick Pond, See in Cumbria, England